Moria, Moriah oder Morija(h) steht für:

 Moria (Mythologie), Nymphe der griechischen Mythologie
 Flüchtlingslager Moria, als Kurzform: Aufnahmelager auf Lesbos, Griechenland
 Moria, in der Medizin ein expansiv-joviales Verhalten, siehe Witzelsucht
 Moria (Computerspiel) in der Herr-der-Ringe-Welt (1983)
 Moriah-Synagoge (Warschau), ehemaliger Sakralbau
 Moria, fiktive Stadt und Mine in Herr der Ringe, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Moria
 Morija (Bibel), von Jahwe gezeigtes Land oder gezeigter Berg
 Morijah oder Moria, Land, in dem Abraham seinen Sohn opfern sollte, siehe Bindung Isaaks #Morijah

Orte:
 Moria (Lesbos), Stadtbezirk der Gemeinde Mytilini auf der Insel Lesbos, Griechenland
 Moria (Südafrika), Siedlung bei Polokwane, Südafrika

Person:
 Negros Tou Moria (* 1991), griechischer Rap-Künstler

Siehe auch:
 Mount Moriya (Berg in der Antarktis)
 Mount Moriah Cemetery (South Dakota, USA)
 Moriae encomium (Erasmus von Rotterdam)
 Morea (Begriffsklärung)